Резонансна печера — карстова печера в Криму (Україна). 
 Резонансна печера — печера в Челябінській області Росії, на Південному Уралі.